Pullen (prezime), rijetko englesko prezime francuskog porijekla

Otoci:
 Pullen (Antarktika), otok u blizini središta zaljeva Violante uz istočnu obalu Palmerove zemlje
 Pullen (Kanada), otok pred kanadskom obalom, nedaleko delte Mackenzie
 Pullen (Australija), otok u Australiji, u blizini Port Elliota